Secretaría de Marina puede referirse a los siguientes organismos:

 la Secretaría de Marina, secretaría de Estado de Argentina
 la Secretaría de Marina, secretaría de Estado de México